A estrada municipal 608 (M608) é uma estrada que liga a   N 102  (Sampaio) a Vila Flor (  N 213 ) no concelho de Vila Flor. Via a   M 608-1 , dá acesso a aldeia de Roios.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)